Sinosticta är ett släkte av trollsländor. Sinosticta ingår i familjen Platystictidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Sinosticta